Così fan tutte – opera lirica di Wolfgang Amadeus Mozart
Così fan tutte – film TV del 1988 diretto da Jean-Pierre Ponnelle
Così fan tutte – film TV del 1989 diretto da Ilio Catani
 Così fan tutte – film del 1992 diretto da Tinto Brass
Così fan tutte – film TV del 1992 diretto da Peter Mumford
 Così fan tutte – manga di Hikaru Yuzuki
 Così fan tutte – sitcom italiana

Pagine correlate
 Così fan tutti, film di Agnès Jaoui